Eichklinge (von Klinge ‚kleines Kerbtal‘) ist ein Name von Bachtälern:

 Eichklinge (Fischbach), linkes Bachtal zum Fischbach (zur Seckach) nahe Adelsheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; 
 Eichklinge (Jagst), rechtes Bachtal zur Jagst bei Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Eichbach
 Eichgraben